Gabelung (von althochdeutsch gabala „Astgabel“) steht für:
 Autobahngabelung, Abzweig, eine Sonderform des Autobahndreieckes
 eine spezielle Versteigerungsart von Fasswein, siehe Hochheimer Markt #Geschichte

Siehe auch:
 Bifurkation (Begriffsklärung: lateinisch für „Gabelung“)
 Gabel (Begriffsklärung)